Degiorgio ist der Familienname folgender Personen:

 Kirk Degiorgio (* um 1967/68), britischer Musiker, Musikproduzent, Plattenlabenbetreiber und DJ
 Michael Degiorgio (* 1962), maltesischer Fußballspieler
 Vince Degiorgio, italienischer Songwriter